JSS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Spetsai (Grecia)